The Desert Rose Band — кантри-группа, основанная Крисом Хиллманом (бывшим участником The Byrds и The Flying Burrito Brothers), Хербом Педерсеном и Джоном Джоргенсоном в 1985 году. Позже к ним присоединились Билл Брайсон (бас-гитара), Джей Ди Мэнесс и Стив Дункан (ударные). 

В конце 1980-х и в начале 1990-х несколько хитов группы находились в чарте Hot Country Songs. Наиболее известной песней группы считается композиция «One Step Forward».

Биография 
Первым синглом стала кавер-версия Johnnie & Jack «Ashes of Love», попавшая в топ-30 в США. Их дебютный одноименный альбом был издан в 1987, его выпуск сопровождался такими хитами, как: «He’s Back and I’m Blue», «Love Reunited», «One Step Forward», последние два находились в топ-10. 

Второй альбом Running выдал три хита — «I Still Believe in You», «Summer Wind», «She Don’t Love Nobody». 

Третий альбом, Pages of Life, принес группе два хита — «Story of Love» и «Start All Over Again», ставшие последними хитами коллектива. Вскоре состав The Desert Rose Band начал быстро меняться: Мэнесс был заменен на Тома Брумли, Джоргенсон — на Джеффа Росса, а ударник Дункан на Тима Грогана. 

True Love был выпущен в 1991 году, а Life Goes On в 1993, однако изменение состава отрицательно сказалось на их последнем альбоме — в коммерческом плане он стал провальным. После этого группа распалась, но Хиллман и Педерсен продолжили свою совместную работу.

Дискография

Студийные альбомы 
The Desert Rose Band (1987)
Running (1988)
Pages of Life (1990)
True Love(1991)
Life Goes On (1993)

Сборники 
A Dozen Roses – Greatest Hits (1991)
Traditional (1993)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Криса Хилмена 
Официальный сайт Херба Педерсена
Официальный сайт Джон Джогерсона
drb-fans.com

Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году
Исполнители MCA Records
Группы кантри-рока